Флоренс Мадлен Сайерс (, в девичестве Кейв; 16 сентября 1881 — 9 сентября 1917), более известная как Медж Сайерс () — английская фигуристка. Была первой женщиной, выступавшей на чемпионате мира по фигурному катанию, и первой женщиной — чемпионкой мира, а также олимпийской чемпионкой. Олимпийскую медаль Медж выиграла в 1908 году на IV Олимпиаде в Лондоне в возрасте 27 лет, и до сих пор она самая взрослая спортсменка — олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди женщин. На той же Олимпиаде Медж выиграла бронзовую медаль в парном катании со своим мужем и тренером Эдгаром Сайерсом.

Биография 
На коньки Медж Кейв поставил тренер Эдгар Сайерс. В 1899 году они поженились. В 1902 году Медж Сайерс решила попробовать свои силы на чемпионате мира: обнаружилось, что регламент ИСУ не определяет пол участников — ведь тогда едва ли кто-либо мог представить, что женщина дерзнёт участвовать в спортивном состязании. Сайерс вышла на лёд в юбке по лодыжку и стала второй, обойдя Мартина Гордана (Германия), которому досталась бронза, и Горацио Торроме, аргентинца по происхождению, постоянно проживающего в Англии. Победитель того турнира, знаменитый швед Ульрих Сальхов, был так поражён катанием Медж, что подарил ей свою золотую медаль.

После её победы организаторы чемпионата мира закрыли лазейку в правилах, запретив женщинам участвовать в соревнованиях с мужчинами. Формальной причиной было указано, что длинные юбки мешают судьям видеть ноги фигуристок и определять качество катания. Тогда Сайерс стала кататься в юбках по середину голени, чем сформировала новую модную тенденцию.

В 1903 году прошёл первый чемпионат Великобритании. Это соревнование было открыто как для мужчин, так и для женщин. И Медж, и Эдгар участвовали в новом турнире. Она заняла первое место. Ещё раз чемпионкой Великобритании Медж Сайерс стала в 1904 году.

В 1906 году ИСУ учредил на чемпионате мира женский одиночный разряд. Сайерс стала первой чемпионкой мира по фигурному катанию среди женщин и повторила победу в 1907 году. Парное фигурное катание было введено в программу мировых чемпионатов в 1908 году.

В том же 1908 году фигурное катание впервые вошло в программу Олимпийских игр, и Медж Сайерс стала на IV Олимпиаде в Лондоне, более известной как летние ОИ 1908, первой одиночницей — олимпийской чемпионкой. Она также выступала на этих Играх в парном катании вместе с мужем Эдгаром Сайерсом, и они завоевали бронзу.

Вскоре после Олимпиады 1908 года Сайерс оставила фигурное катание из-за проблем со здоровьем. Она умерла от гриппа в 1917, в возрасте 35 лет.

Спортивные достижения

Женское одиночное катание

Пары 
(с Эдгаром Сайерсом)

Примечания

Ссылки 
 Результаты Олимпиады 1908 года.
 Медж Сайерс в Британской Энциклопедии.

Фигуристы Великобритании
Фигуристы на летних Олимпийских играх 1908 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Чемпионы Великобритании по фигурному катанию